Шри Йогендра (; настоящее имя Манибхаи Харибхаи Десаи; 18 ноября 1897 — 24 сентября 1989) — индийский гуру и йогин, основатель Института Йогатерапии Санта Круз, Мумбаи. Один из родоначальников идей йогатерапии.

Биография 
Родился Шри Йогендра 18 ноября 1897 года в г. Сурате, штат Гуджарат. Подростком проявил таланты в литературном творчестве: создал Ассоциацию Свободомыслящих, написал и напечатал Библию Свободомыслящих Людей в книге «Проблемы Жизни»; позже, изучая философию и санскрит в колледже Святого Ксавье в Бомбее, писал — стихи, эссе, новеллы.

26 августа 1916 встретился с йогином Парамахамсой Мадхавдасджи из Бангалора (1798—1921), который также был учителем Свами Кувалаянанды, и, впечатлившись, стал его учеником.

С этого момента, помимо обучения в колледже, Йогендра начинает интенсивно практиковать йогу. Переводит йогу из ранга таинства для избранных в практику, понятную для широких масс населения. Влиятельный бомбеец Дадабхаи Наороджи предлагает ему резиденцию на побережье в Версове (западная окраина Бомбея) в качестве ашрама для обучения людей йоге.

И 25 декабря 1918 года первый Институт йоги открывает свои двери.

В 1919 году создается Институт йоги в Нью-Йорке.

В 1920 году выходит первая книга.

В 1921 году — первый документальный фильм о йоге (студия Парамаунт).

Йогендра предпринимает турне по США с лекциями, проводятся инновационные на тот момент рентгенологические исследования упражнений.

В 1922 году, обеспокоенный здоровьем отца, возвращается в Индию и продолжает активную деятельность. Изучает философию, пишет книги.

В 1924 году совместно с Сурендранатхом Дасгуптой проводит исследование и анализ категории «прана» на основании древних источников и манускриптов.

В 1927 году совершает тур по Индии, читает лекции, исследует существовавшие на тот момент направления в йоге, посещает Гималаи.

В 1927 году по завету отца женится на Сита Деви и перебазирует Институт в г. Булсар.

В 1933 году выходит журнал «Йога», в нём публикуются статьи по индологии, философии, техникам йоги, валеологии, социологии и пр.

Выходит в свет первая книга по йоге для женщин «Простые позы для женщины», написанная Ситой Деви.

В 1935, после смерти отца, переезжает в Бомбей. Работа активно продолжается параллельно с поисками здания для института. Сменив 14 мест, в 1947 году институт, наконец, находит пристанище в районе Санта Круз. Институт посещают делегации из СССР, Японии, Болгарии, США и др. стран; совместно с ЮНЕСКО проводятся исследования по особенностям воздействия на организм йони мудры.

В 1950-х годах Шри Йогендра передает руководство Институтом своему старшему сыну, доктору философии Джайадеву Йогендре, который вместе с женой, Смт. Хансаджи, организует образовательные и тренинговые программы по йоге.

В 1952 году активно внедряется программа занятий йогой в средних школах Индии.

В 1958 году открываются курсы по подготовке инструкторов йоги, печатаются книги, начинают свою работу 2 дневные программы для людей с разными видами заболеваний.

Умер Шри Йогендра в 1989 году, в возрасте 91 года, успев реализовать одно из своих заветных желаний — создание и публикацию «Cyclopaedia Yoga», первые 2 тома которой увидели свет незадолго до его кончины.

Книги Шри Йогендры 
 «The lost science of 5000 years ago».
 Журнал «Йога»
 «Простые позы для женщины», в соавторстве с супругой Ситой Деви
 «Cyclopaedia Yoga»
 «Личная гигиена Йога» (переведена на русский)

Примечания

Литература 
 «Life of Shri Yogendra: the householder yogi». SANTAN RODRIGUES, 1997
 «How yoga entered into our life». Smt. Hansaji, Jayadeva Yyogendra, The Yoga Institute, Santacruz, Mumbai
 Cyclopaedia Yoga, vol.1—4, The Yoga Institute, Santacruz, Mumbai

Ссылки 
 The Yoga Institute 

Йогины
Люди, чей прах был развеян